Белокур — украинская фамилия.

 Известные носители 
 Белокур, Екатерина Васильевна (1900—1961) — художница, мастер украинской народной декоративной живописи.
 Белокур, Матрёна Титовна (1908—1995) — колхозница, звеньевая колхоза имени Сталина Жашковского района Киевской области. Герой Социалистического Труда.
 См. также 
 Белокуров
 Белогурова